Tranmere Rovers este un club de fotbal profesionist din orașul Birkenhead, Merseyside, în Nord-Vestul Angliei. Echipa joacă în prezent în campionatul League Two, al patrulea nivel al ligii engleze de fotbal.

Istoric

Palmares

Cupe

Play-off 

'''Scorurile din semifinale sunt per total din cele două manșe (tur - retur).

Referințe

Fondări în 1884
Cluburi engleze de fotbal